Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen bis 20 
!001
Nuklide 001